Sokolac je lahko:
 Sokolac, Ljubovija (Srbija)
 Sokolac (mesto) (Bosna in Hercegovina), mesto v Bosni, začasni sedež Dabrobosanske metropolije Srbske pravoslavne cerkve, ki ima uradni sedež v Sarajevu
 Sokolac, Šipovo (Bosna in Hercegovina)
 Sokolac, Črna gora
 Sokolac, Bihać (Bosna in Hercegovina)